Il singolare maschile del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2011, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Dudi Sela che ha battuto in finale Jérémy Chardy 6–4, 3–6, 7–5.

Teste di serie

  Jérémy Chardy (finale)
  Dudi Sela (campione)
  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)

 Lukáš Lacko (primo turno)
 Alejandro Falla (secondo turno)
 Gilles Müller (secondo turno, ritiro)
 Simone Bolelli (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Nottingham Challenge 2011